Alessandro Rosina (Belvedere Marittimo, 31 de janeiro de 1984) é um futebolista italiano que atua como meia. Atualmente, joga pelo Calcio Catania.

Títulos 
 Zenit São Petersburgo
 Copa da Rússia: 2009–10
 Campeonato Russo: 2010, 2011–12
 Supercopa da Rússia: 2011

 Seleção Italiana
 Campeonato Europeu Sub-21: 2004

Referências 

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Hellas Verona Football Club
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas do Calcio Catania
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol